O triatlo masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputado no dia 7 de agosto no Hyde Park, em Londres.

55 atletas de 32 países participaram do evento. O vencedor da prova foi Alistair Brownlee, da Grã-Bretanha, com o tempo de 1:46:25. Javier Gómez Noya, da Espanha chegou em segundo lugar com o tempo de 1:46:36 e conquistou a medalha de prata. O irmão de Alistair, Jonathan Brownlee, conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 1:46:56.

Formato de competição
A prova foi disputada de usando a "distância internacional" (também chamada de distância olímpica) e consiste de 1,5 quilômetros de natação de águas abertas, 43 quilômetros de ciclismo de estrada e 10 quilômetros de corrida.

Resultados

Eventos do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012